Pape Laye Sow (n. 1981), cestista senegalese
Pape Habib Sow (n. 1985), calciatore senegalese